Мирослав Томаш Банько (род. 1959) — польский языковед и лексикограф, доктор наук, профессор Варшавского университета. В 1991—2010 гг. работал в PWN («Państwowe Wydawnictwo Naukowe» — «Государственное научное издательство») на должности главного редактора Редакции Словарей Польского Языка и вел форум по вопросам языка. Автор и соавтор словарей языковых справочников.

Мирослав Банько что курирует создание крупнейшего на сегодня корпуса текстов польского языка PWN, под его редакцией вышел «Другой словарь польского языка» (Inny słownik języka polskiego, 2000). Мирослав Банько — автор «Словаря сравнений» (2004), «Большого словаря иноязычных слов» (2003), «Словарь перифраз» (2002), монографии «Из пограничья лексикографии и языкознания» и др.

Докторскую диссертацию на тему «Metody analizy form fleksyjnych w słowniku leksemowym (na materiale czasowników polskich)» («Методы анализа флексийных форм в толковом словаре (на основании материала польских глаголов)»" защитил в 1989 году в Отделе Полонистики Варшавского университета, руководителем работы был Зигмунт Салоне (пол. Zygmunt Saloni). В 2002 году благодаря публикации «Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym» получил научную степень.

Публикации

Словари 
 «Słownik języka polskiego». Suplement. Warszawa: PWN, 1992 (wraz z Marią Krajewską i Elżbietą Sobol)
 «Słownik wyrazów kłopotliwych». Warszawa: PWN, 1994 (wraz z Marią Krajewską)
 «Inny słownik języka polskiego». Warszawa: PWN, 2000
 «Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych». Warszawa: PWN, 2002
 «Indeks a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza». Warszawa: PWN, 2003 (wraz z Dorotą Komosińską i Anną Stankiewicz)
 «Mały słownik wyrazów kłopotliwych». Warszawa: PWN, 2003
 «Wielki słownik wyrazów obcych PWN». Warszawa: PWN, 2003
 «Słownik porównań». Warszawa: PWN
 «Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych». Warszawa: PWN, 2005
 «Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią». Warszawa: PWN, 2006
 «Słownik spolszczeń i zapożyczeń». Warszawa: PWN, 2007 (wraz z Lidią Drabik i Lidią Wiśniakowską)
 «Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwieko — i ruchonaśladowczych». Warszawa: PWN, 2009
 «Czułe słówka. Słownik afektonimów». Warszawa: PWN, 2010 (wraz z Agnieszką Zygmunt)
 «Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych». Warszawa: PWN, 2010

Монографии 
 «Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym». Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2001
 «Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku». Warszawa: PWN, 2008

Учебники 
 «Wykłady z polskiej fleksji». Warszawa: PWN, 2002
 «Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny».

Научно-популярные книги 
 «Polszczyzna na co dzień». Warszawa: PWN, 2006
 «Poprawnie po polsku (praca zbiorowa)». Warszawa: PWN, 2007

Примечания

Ссылки 
 Интернет страница

Лингвисты Польши
Преподаватели Варшавского университета